+ har flere betydninger:
 i matematikken er + additionsoperatoren
 i forbindelse med ost betegner "+" fedtprocenten i tørstoffet (mens fedtprocenten i hele osten anføres med "%")
 "+", en sang af Ayumi Hamasaki på hendes album, Rainbow 
 + (Ed Sheeran-album), et Ed Sheeran album.
 Plus (programmeringssprog) udviklet på University of British Columbia

Firmanavne
 Munthe plus Simonsen, et dansk modefirma